Cinabarit, mineral
 Rumenica (biljni rod), biljni rod